Le makhzen () est un terme arabe désignant un entrepôt fortifié utilisé jadis pour le stockage des aliments, et qui a donné le mot  en français.
 Le makhzen désigne de façon spécifique et jusqu'à nos jours l'appareil étatique marocain. Le terme est utilisé pour désigner les aspects les plus traditionnels et vieillis du fonctionnement de l'État au Maroc.
 Le makhzen en Tunisie désigne le corps politico-administratif du royaume de Tunisie avant la proclamation de la république en 1957.
 Le makhzen ou maghzen désigne une unité supplétive au Maroc ; ses combattants (Mokhaznis) vivaient en général en famille sous la tente, autour du poste où ils étaient affectés. Ils pouvaient être employés à pied ou à cheval et avaient fonction de police. Actuellement, au Maroc, ce terme est employé dans le langage courant pour désigner les forces auxiliaires. 
 Le makhzen désigne un mode de gestion politico-administratif dans l'histoire de l'Algérie dès l'époque médiévale. Les « tribus makhzen » avaient un statut privilégié dans la régence d'Alger : elles participaient aux contingents qui levaient l'impôt sur les tribus dites par opposition raïas, et à leur mise au pas.

Unité militaire
Histoire de l'Algérie
Histoire du Maroc